Comanche Peak bezeichnet:

 Kernkraftwerk Comanche Peak, im US-Bundesstaat Texas

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Comanche Peak (Larimer County, Colorado)	
 Comanche Peak (Saguache County, Colorado)	
 Comanche Peak (Colfax County, New Mexico)	
 Comanche Peak (Mora County, New Mexico)	
 Comanche Peak (El Paso County, Texas)	
 Comanche Peak (Hood County, Texas)	
 Comanche Peak (Travis County, Texas)